Ruta Provincial 9 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 9, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 9, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 9, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.